Neuillé, commune du Maine-et-Loire
 Neuillé-le-Lierre, commune d'Indre-et-Loire
 Neuillé-Pont-Pierre, commune d'Indre-et-Loire